Mutua Madrid Open 2018 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier Mandatory w sezonie 2018 z cyklu Madrid Open rozgrywany w dniach 7–13 maja 2018 roku w Madrycie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 6 685 828 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018
2018 w Hiszpanii